Nygolaimus är ett släkte av rundmaskar. Nygolaimus ingår i familjen Nygolaimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Nygolaimus